Vahl Ferenc (1710–1774) Jézus-társaságbeli áldozópap és hitszónok
 Vahl Ferenc (1717–1779) Jézus-társaságbeli áldozópap és tanár